Дуровщина — название населённых пунктов в России:

 Дуровщина — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Дуровщина — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области, в 1989 г. включена в состав деревни Александровка 2-я.